Ко́рсиевые () — семейство цветковых растений. APG II признает такое семейство и помещает его в порядок Liliales (клада монокоты).

Роды и виды 
 Arachnitis
 Arachnitis uniflora
 Corsia
 Corsia acuminata
 Corsia arfakensis
 Corsia boridiensis
 Corsia brassii
 Corsia clypeata
 Corsia cordata
 Corsia cornuta
 Corsia crenata
 Corsia cyclopensis
 Corsia haianjensis
 Corsia huonensis
 Corsia lamellata
 Corsia merimantaensis
 Corsia ornata
 Corsia papuana
 Corsia purpurata
 Corsia pyramidata
 Corsia resiensis
 Corsia torricellensis
 Corsia triceratops
 Corsia unguiculata
 Corsia viridopurpurea
 Corsia wubungu
 Corsiopsis
 Corsiopsis chinensis

Ссылки 
 
 
 Corsiaceae  in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards), The families of flowering plants .
 NCBI Taxonomy Browser
 links at CSDL, Texas 

Лилиецветные
Семейства растений
Флора Азии
Флора Австралии и Океании